Eugène Michel Antoniadi – astronomo greco.
 Antoniadi Dorsum – dorsum sulla superficie di Mercurio.
 Antoniadi – cratere sulla superficie della Luna.
 Antoniadi – cratere sulla superficie di Marte.